

Patronyme 

 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), architecte catalan de nationalité espagnole.
 Daniele Gaudi, dit Gaudi, musicien et producteur de musique anglo-italien.

Divers 
 (10185) Gaudi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Musique 
 Gaudi, dernier album du groupe de rock progressif britannique The Alan Parsons Project. Il est sorti en 1987.

Patronyme hispanique
Patronyme italien